

Patronyme 

Mavoungou est un nom de famille notamment porté par :

 Mabio Mavoungou-Zinga (?-), homme politique congolais (RC).
 Donatien Mavoungou (1947-2020), médecin et chercheur gabonais.
 Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou (1959-2022), homme politique congolais (RC).
 Jocelyne Mavoungou (1986-), handballeuse internationale congolaise (RC).
 Mavoungou Lolo Lolitta, artiste congolais (RC), binôme de Tchico Tchicaya.
 René Mavoungou Pambou (1959-), chercheur, ethnolinguiste congolais (RC).
  (1996-), footballeur de la république du Congo (RC).
 , femme politique congolaise (RC).
 Jacques François Mavoungou, taxonomiste gabonais.
 , homme politique congolais (RC).
  (1996-), footballeur de la république du Congo (RC).

Ethnologie 
 Mavungu, un des clans du peuple Kongo appartenant à la souche Mpanzu